W Rumunii
 Mănăstirea – wieś w okręgu Jassy, w gminie Dagâța
 Mănăstirea – wieś w okręgu Kluż, w gminie Mica
 Mănăstirea – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Giulești
 Mănăstirea Cașin – gmina w okręgu Bacău
 Mănăstirea Cașin – wieś w okręgu Bacău, w gminie Mănăstirea Cașin
 Mănăstirea Humorului – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Mănăstirea Humorului
 Mănăstirea Doamnei – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Curtești